Congrès de Paris peut faire référence à :
 En diplomatie à :
  ;
 .
 L'entreprise Viparis qui exploite la plupart des congrès à Paris.
 Les congrès internationaux de botanique de Paris de 1867, 1878 ou de 1900.
 Plusieurs congrès politiques ou syndicaux comme :
 Le congrès fondateur de la Deuxième Internationale, en 1889.
 II et VII congrès du PCF, tenus à Paris respectivement en 1922 et en 1932 ;

Voir aussi 
 Palais des congrès de Paris

Événement à Paris